Paul Bernard (1885-1961) – nome con cui è talvolta conosciuto il cantante Paolo Bernard
Paul Bernard (1898-1958) – attore francese 
Paul Bernard – calciatore scozzese
Paul Bernard – regista britannico